Sanagasta kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Villa Bustos, ort, La Rioja, 
 Departamento de Sanagasta, kommun, La Rioja, 

Robotskapade Argentinaförgreningar